Orinoco est la forme en langue espagnole du fleuve sud-américain Orénoque. Orinoco peut désigner :

Toponymes

Alto Orinoco : l'une des sept municipalités de l'État d'Amazonas ;
 Capital Alto Orinoco : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité d'Alto Orinoco dans l'État d'Amazonas ;
 Orinoco : l'une des neuf paroisses civiles de la municipalité de Heres dans l'État de Bolívar ;
 Caicara del Orinoco : chef-lieu de la municipalité de Cedeño dans l'État de Bolívar ;
 San Pedro del Orinoco : capitale de la paroisse civile de Guayapo de la municipalité d'Autana dans l'État d'Amazonas.

Autres 
 Orinoco : nom d'une carte PCMCIA utilisée pour le Wi-Fi par la Freebox ;
 Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro : la principale aciérie du Venezuela.
 Orinoco Flow, une chanson d'Enya datant de 1988.

Homonymie de toponyme